Roget peut désigner :

Personnalités 
 De Roget, une famille de nobles du Rouergue, qui a également porté les noms de Rochet et Rouget
 Mansuy-Dominique Roget de Belloquet (1760-1832), un général français sous le Premier Empire
 Peter Mark Roget, un membre éminent de la Manchester Literary and Philosophical Society, une société scientifique de Manchester en Angleterre, fondée en 1781
 Nicolas Roget (1790-1865), un ingénieur français qui a fait l'essentiel de sa carrière à Bruxelles
 Dominique-François-Louis Roget, baron de Belloguet (1795-1872), un historien français, spécialiste de la Bourgogne, fils de Dominique Mansuy Roget
 Hélène Roget, membre d'une famille bourgeoise de Genève, femme de Raoul Pictet, (1846-1929), un physicien français à l'origine des techniques modernes de réfrigération
 Jeanne-Marie Roget (1770-1845), fondatrice d'une maison pour l'éducation des jeunes filles, animée par la foi chrétienne, dans la commune de Bozel en Savoie
 Comte Roget de Cholex, ministre savoyard de l'Industrie sous le règne de Charles-Félix de Sardaigne, duc de Savoie et roi de Sardaigne de 1821 à 1831
 Prosper Roget, directeur des Glacières de Sylans à partir de 1885
 Gaudérique Roget (1846-1917), général français
 Henriette Puig-Roget, née Henriette Roget (1910-1992), une pianiste, organiste et pédagogue française de la musique
 Jacques Petitjean Roget (né le ), un historien spécialiste de la Martinique
 Ines Roget (née le ), une joueuse de tennis argentine
 Vincent Roget, un producteur de cinéma français

Personnages de fiction 
 Nicolaï Roget, un personnage du film américain L'Île mystérieuse réalisé par Lucien Hubbard et tiré du roman éponyme de Jules Verne. Nicolaï Roget est un ingénieur, inventeur d'un sous-marin
 Fidele Roget, un personnage féminin du film muet américain For the Defense, réalisé par Frank Reicher et sorti en 1916
 Roget, un personnage du film américain Flashpoint, réalisé par William Tannen et sorti en 1984
  Roget, un personnage du film français I Want to Go Home réalisé par Alain Resnais et sorti en 1989.
 Doctor Roget, un personnage du film américain Year of the Comet  réalisé par Peter Yates, sorti en 1992
 Doctor Roget, un personnage du film d'horreur australien Patrick: Evil Awakens réalisé par Mark Hartley et sorti en 2013

Littérature 
 Le Mystère de Marie Roget (The Mystery of Marie Rogêt), une nouvelle de l'écrivain américain Edgar Allan Poe, parue en 1842 et 1843, inspirée par le personnage réel Mary Rogers

Cinéma 
 Le Mystère de Marie Roget (The Mystery of Marie Roget), un film américain de Phil Rosen sorti en 1942, adapté de la nouvelle de Poe.

Gastronomie 
 Roget (charcuterie) ou boutifarra ou boutifarra rouge, une charcuterie catalane faite de viande maigre hachée, d'ail, de persil et d'épices

Références 

Homonymie de patronyme